Администрати́вная опе́ка () — во Франции XIX века название состояния общества, когда вся его деятельность — экономическая и нравственная — совершалась не иначе, как по указанию и под бдительным, опекунским надзором правительственных властей. Антоним самоуправления.

С XX века, с принятием законов о децентрализации, административная опека больше не осуществляется над органами местных администраций. Сохраняется лишь над определёнными общественными учреждениями и объединениями.

В современном французском праве «административная опека» — форма власти, осуществляемая в рамках права одним юридическим лицом в отношении другого лица.

См. также 
 Опека

Литература 
 Административная опека // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Административное право Франции